Vingt-Sept-Mai ou XXVII-Mai ou 27-Mai (avec ou sans majuscule, et parfois sans trait d'union) peut désigner :

Calendrier 

27 mai,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France,

 le  : Proclamation de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe par le gouverneur local, en application du décret signé un mois plus tôt  par le gouvernement provisoire de la Deuxième République, sous l'impulsion de Victor Schœlcher.
 le  : Création du Conseil national de la Résistance (CNR) par Jean Moulin, à Paris chez René Corbin, au premier étage du 48 rue du Four.
 le , à Bourg-Fidèle en Ardennes : événement non connu.

Voir aussi les odonymes contenant le mot Mai, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 27 de Mayo » ou « Veintisiete de Mayo »
 Au Mexique, (événements non connus) :
 « (Calle) 27 de Mayo », à Chimalhuacán, dans l'État de Mexico.

Références et localisations

Références

Localisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
27